NARR8 (от  — рассказывать) — бесплатное кроссплатформенное приложение, представляющее собой канал интерактивного контента (от motion-комиксов и графических новелл до исторических и научно-популярных изданий).

Контент представлен в виде увлекательных историй, наполненных HD-спецэффектами, анимацией, видео, музыкой и игровыми элементами, что по задумке должно было позволить пользователю максимально взаимодействовать с происходящим на экране. Каждая такая история — это сериал с эпизодами, погружающий читателя в тщательно проработанную вселенную, наполненную увлекательными сюжетами, событиями и персонажами. 

В NARR8 использовались сериалы различных жанров: интерактивные романы, motion-комиксы, детские сказки, научно-популярные и лайфстайл-издания.

NARR8 доступен на 4-х языках: русском, английском, корейском и испанском. Первые 2 эпизода каждого сериала — бесплатны. Продолжение доступно за виртуальную валюту NARRs, которую можно заработать за активность в приложении, либо купить за реальные деньги.

Кроме того, NARR8 предоставлял бесплатный редактор StoryBuilder, который позволяет самостоятельно всем пользователям создавать интерактивные новеллы и публиковать их в библиотеке.

Приложение NARR8 было официально запущено 14 ноября 2012 года. В первую неделю релиза платформа достигла 1 места в топе российского App Store (категория «Бесплатные приложения» и «Развлечения»). 19 февраля 2013 года в Google Play вышла версия для Android планшетов и смартфонов, а 24 июня 2013 приложение появилось в Amazon App Store. 20 августа 2013 года интерактивные сериалы NARR8 стали доступны и на iPhone. 28 августа 2013 года в Windows Store, вышла версия для Windows 8. Осенью 2013 года NARR8 стал доступен в двух крупнейших социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Позже приложение доступно в веб-версии: https://web.archive.org/web/20131029193628/https://store.narr8.me/. В планах были версии для B&N Nook и Smart TV. 

В конце 2015 пользователи получили уведомление, что приложение будет закрыто и прекращает поддержку. Позже, в феврале следующего года, приложения были отключены от серверов и удалены из App Store, Google play и Windows Market.

На данный момент веб-сайт не работает.

Окончательное состояние проекта неизвестно. Ходят слухи что компания обанкротилась.

О компании 
Компания NARR8 была основана в октябре 2011 года Александром Ващенко, ранее возглавлявшим разработку игр в IT-Territory и Astrum Online, и занимавшим должность вице-президента Mail.ru. Проект финансируется инвестиционной компанией IMI.VC, принадлежащей известному интернет-предпринимателю Игорю Мацанюку, основателю IT-Territory и Astrum Online, бывшему вице-президенту Mail.ru, основателю Академии проектов Farminers и председателю совета директоров Game Insight. В состав компании входит 3 крупных департамента (motion-комиксы, нонфикшн, интерактивные романы), разрабатывающих контент для приложения. Общее количество сотрудников составляет 200 человек. Штаб-квартира компании находится в Москве, дополнительный офис располагается в Caн-Франциско.

Ссылки 
 Официальный сайт NARR8
  
 Afisha.ru: «Излечение когнитивных ран» Михаил Янович про научно-популярные сериалы NARR8
 IPHONES.RU: NARR8 — БОЛЬШОЕ ОБНОВЛЕНИЕ.
 Lifehacker.ru: NARR8 — Больше, чем просто чтение: интерактивные сериалы на вашем мобильном устройстве
 CNEWS: NARR8 представила собрание рассказов, комиксов и научно-популярного контента в едином приложении для iPad
 Afisha.ru: Приложения недели Комиксы и научпоп NARR8
 Цукерберг позвонит: Что такое NARR8?
 HOPES&FEARS: Интервью с Александром Ващенко «Обычный текст убивает идею iPad»
 Roem.ru: NARR8 хочет зарабатывать на нетерпении и размещении прдукта/продакт плейсменте
 Maxim Online: Комиксовая одиссея 2012
 Slon.ru: Как NARR8 создает новых супергероев
 UpGrade: Приложение NARR8 для iPad предлагает читать книги по-новому
 РИА Новости: NARR8 опубликует интерактивный роман «Тайный город» в канун Нового Года
 Диванный теоретик: NARR8 русский motion-comics
 Geekster.ru: Как создается JAM? — поэтапная работа над выпусками комикса Jam.
 Vasily Melnik Talks Interactive Horror Novels: Intervew for magazine Bloody Disgusting